Плуфф () — французская фамилия. Известные носители:

 Плуфф, Кэтрин (род. 1992) — канадская баскетболистка, сестра-близнец Мишель.
 Плуфф, Мишель (род. 1992) — канадская баскетболистка, сестра-близнец Кэтрин.
 Плуфф, Стив (род. 1975) — канадский хоккеист, игравший на позиции вратаря.